

Балагани — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Балагани — село, Вікуловський район, Тюменська область